Solberga – area urbana della Svezia situata nel comune di Nässjö
Solberga – area urbana della Svezia situata nel comune di Österåker